Libanotis turajgyrica är en flockblommig växtart som beskrevs av M.S. Bajtenov. Libanotis turajgyrica ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
turajgyrica